Klassifikation har flere betydninger:
 Klassifikation – en ordning af "objekter" i klasser
 Klassifikationsselskab – påtager sig forskellige godkendelses-opgaver og certifikat-udstedelser indenfor søfart etc.